Maquixtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Maquixtla, Puebla, ort, Zacatlán, 
 Maquixtla, Veracruz, ort, Calcahualco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar